Хуáн Писáрро и Алóнсо (; 1505 или 1511,  (Испания) — 1536 или 1537, ) — испанский конкистадор, один из братьев Писарро, завоевавших Перу и получивших часть сокровищ из знаменитого «Выкупа Атауальпы».

Братья Писарро 
Братья Писарро стали знаменитыми благодаря старшему брату Франсиско, организовавшему экспедицию в Перу и завоевавшему вместе со своими братьями Империю инков. Хуан Писарро был родным братом Гонсало Писарро и братом по отцу Франсиско и Эрнандо. Через своего отца все братья Писарро приходились троюродными братьями другому знаменитому конкистадору Эрнану Кортесу.

Экспедиция в Перу 
Как и остальные братья, Эрнандо сопровождал своего брата Франсиско в его третьей экспедиции в Америку. В этой экспедиции братьями с небольшим отрядом испанцев удалось захватить Империю инков. Франсиско Писарро отправился исследовать северное побережье Перу, а братьев Гонсало, Эрнандо и Хуана оставил управлять бывшей столицей Империи инков Куско. Правление братьев ознаменовалось коррупцией и ужасающей жестокостью по отношению к коренному населению, что привело к восстанию инков. Хуан Писарро погиб во время этого восстания при осаде инкской крепости Саксайуаман. Пытаясь подняться на высокие стены крепости, он был убит инкой, который сбросил на него большой камень.

Примечания 

История Перу
Конкистадоры